Avelghem kan meerdere betekenissen hebben:

 De oude benaming van de huidige gemeente Avelgem
 Avelghem, een boek geschreven door Stijn Streuvels in 1946